Шолпан Пишенбаева (; ) — колхозница, звеньевая колхоза имени Фрунзе, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1897 году в ауле Иле (ныне — , Алматинская область). В 1930 году вступила в колхоз имени Фрунзе. Первоначально работала рядовой колхозницей. В 1932 году была назначена звеньевой свекловодческого звена.

В 1947 году свекловодческое звено под руководством Шолпан Пишенбаевой собрало по 1033,5 центнеров сахарной свеклы с участка площадью 2 гектаров, приблизившись к рекорду Дариги Жантоковой, звено которой собрало больше на 12,5 центнеров с каждого гектара. За этот доблестный труд Шолпан Пишенбаева была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948);
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. — Алма-Ата, 1950. — 412 стр.

Ссылки 
 

Аграрии и механизаторы